Briar Hill steht für:

 Briar Hill (Melbourne), Vorort von Melbourne, Australien
 Briar Hill (Northampton), Distrikt von Northampton, England

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Briar Hill (Wexford County, Michigan, 400 m)
 Briar Hill (Wexford County, Michigan, 519 m)
 Briar Hill (Otsego County, New York, 484 m)
 Briar Hill (Otsego County, New York, 616 m)
 Briar Hill (Lawrence County, Pennsylvania)
 Briar Hill (Tioga County, Pennsylvania)
 Briar Hill (Wayne County, Pennsylvania)